Четрдесет четврто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1946/47. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била осма титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1946/47.
Фудбал у 1946.
Фудбал у 1947.